Schneide steht für:

 die scharfe Kante einer Klinge
 Werkzeugschneide, die scharfe Kante von Werkzeugen ohne Klinge
 einen besonders scharf ausgeprägten Gebirgsgrat
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Sauergräser, siehe Schneiden (Cladium)
 die freie Kante einer Lamelle bei Blätterpilzen

Berge:
 Schneide (Antarktika), Berg in Antarktika
 Schneid (Tannheimer Berge) (2009 m), Berg in den Allgäuer Alpen
 Hohe Schneide (3434 m), Berg in den Ortler-Alpen

Siehe auch:
 Schneid
 Schneiden